Perilestes är ett släkte av trollsländor. Perilestes ingår i familjen Perilestidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Trollsländor
Perilestes